Сан Педро дел Гаљо има више значења:

 Општина Сан Педро дел Гаљо (Дуранго), општина у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Педро дел Гаљо (Сан Педро дел Гаљо, Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику